Gdzie śpiewają raki (powieść)
 Gdzie śpiewają raki (film)